Ostrów (gemeente), een Poolse gemeente in het woiwodschap Subkarpaten, in powiat Ropczycko-sędziszowski
Ostrów (powiat Jarosławski), een dorp in de Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Jarosławski
Ostrów (powiat Przeworski), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Przeworski
Ostrów (powiat Łaski), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łask